Parmê é uma rede de pizzarias, restaurantes e lanchonetes da cidade do Rio de Janeiro.

Empresa tradicional, possui diversas filiais espalhadas pela Grande Rio, contabilizando 33 lojas, além de duas outras empresas ligadas ao grupo: a Parmê Express, loja voltada para shoppings centers, onde o espaço para instalação das lojas geralmente é mais reduzido, e a Bentida Fruta, loja especializada em servir salada de frutas.

Ligações externas 

 

Cadeias de fast-food do Brasil
Empresas do Rio de Janeiro (estado)
Restaurantes do Brasil